Parádi Ferenc (1873–1968) erdélyi magyar orvos
 Parádi Ferenc (1906–1993) erdélyi magyar publicista, közgazdász, szerkesztő, gyógyszerész